Вікі Мак-Клюр (8 травня 1983, Ноттінгем, Велика Британія) — британська акторка.

Життєпис

Основна фільмографія 

Британські актори
Уродженці Ноттінгема